Ромашка — рід рослин з родини айстрові.
 Ромашка лікарська — вид рослин

Ромашка — селище, Верхньопишминський міський округ, Свердловська область
 Ромашка — село, Хасанський район, Приморський край

Ромашка — село, Вінницька область, Чернівецький район

 Ромашка Демид Остапович — повстанський отаман

Інше 

«Ромашка» — реактор-перетворювач
 «Ромашка» — пам'ятка історії та архітектури у Полтаві
 Ромашка — тип споруди на перехресті головних шляхів
 «Ромашка» — напівнизькопідлоговий автобус Бориспільського автобусного заводу
 Ромашка — персонаж книжки М. М. Носова «Пригоди Незнайка і його товаришів», а також мультсеріалу «Незнайко на Місяці»
 Ромашка — зменшувальна форма імені Роман

Див. також 
 Ромашки
 Ромашкине
 Ромашківка
 Ромашко
 Ромашково